Себастьяно Вассалли (, 24 октября 1941, Генуя, Лигурия — 27 июля 2015, Казале-Монферрато, провинция Алессандрия, Пьемонт) — итальянский писатель, автор исторических романов и фантастики.

Биография 
Родился в Генуе , в раннем детстве родители отправили его на воспитание к родственникам в Новару, где он провёл всю свою жизнь. Получил высшее образование в области филологии, написал под руководством  дипломную работу о современном искусстве и психоанализе. Стал преподавателем, увлекался живописью. В 1960-е годы примкнул к авангардистской Gruppo 63. В начале 1970-х Итало Кальвино «открыл» Вассали благодаря роману Tempo di massacro («Время бойни»), первый читательский успех пришёл в 1990 году с романом La chimera («Химера») о реальном эпизоде «охоты на ведьм» в Милане в 1628 году (роман удостоен премии Стрега).

Окончил Миланский университет, номинировался на Нобелевскую премию по литературе за 2015 год, среди его наиболее известных романов называют также La notte della cometa («Ночь кометы», 1984), Marco e Mattio («Марк и Матфей», 1992) — как и «Химера», они вышли в издательстве Einaudi. Из последних вещей наибольший успех имел Terre selvagge («Дикие земли», издательство Rizzoli, 2014) — исторический роман о временах противостояния римлян и кимвров, и Il confine («Граница», Rizzoli, 2015), сюжет которого охватывает столетний период истории Южного Тироля в Италии. С 1995 года сотрудничал в газете Corriere della Sera, ранее писал для la Repubblica, l’Unità и Il Mattino. Последние годы жизни провёл в старом доме в глухой сельской местности, в окрестностях Бьяндрате, в нескольких километрах от Новары, рядом с церковью Сан-Бартоломео, закрывшейся в 1950-е годы. В 1990 году он купил её здание, отреставрировал найденную в подвале метрическую книгу, воспринял её как последнее свидетельство жизни множества людей со всей округи и со временем превратил бывшую церковь в двухэтажный дом-музей, посвящённый памяти прихожан, с прилегающим садиком, который также разбил сам писатель. Женат, имеет одного сына.

В 2015 году должен был получить премию Кампьелло за вклад в литературу. Умер 27 июля 2015 года в хосписе Monsignor Zaccheo в Казале-Монферрато (провинция Алессандрия, Пьемонт) на руках у своей жены Паолы Тодескино (Paola Todeschino).

Библиография 
 Lui (egli), Firenze-Padova, Rebellato («Quaderni del Preconsolo» n. 7), 1965
 Disfaso, Roma, Trevi («Proposte» n. 1), 1968
 Narcisso, Torino, Einaudi («Ricerca letteraria» n. 5), 1968
 Nel labirinto: collage freddo, Novara, CDE, 1968
 Tempo di màssacro. Romanzo di centramento e sterminio, Torino, Einaudi («Letteratura» n. 3), 1970
 Il millennio che muore, Torino, Einaudi («Ricerca letteraria» n. 11), 1972
 A.A. Il libro dell’utopia ceramica, Ravenna, Longo, 1974
 Pianura: poesia e prosa degli anni Settanta, Ivrea, Eporediese («Pianura» n. 1), 1974
 L’arrivo della lozione, Torino, Einaudi («I coralli»), 1976
 Brindisi (con Giovanni Bianchi), Bergamo, Il Bagatto («Testo & Contesto» n. 1), 1979
 La distanza, Bergamo, Il Bagatto («Testo & Contesto» n. 9), 1980
 Abitare il vento, Torino, Einaudi («Nuovi coralli» n. 260), 1980; n. ed. con postfazione dell’autore (Trent’anni dopo: riflessioni su un personaggio e sulla sua storia), Milano, Calypso, 2008
 Mareblù, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1982; n. ed. ampliata, ivi («Oscar narrativa» n. 1212), 1990
 Ombre e destini: poesie 1977—1981, Napoli, Guida («Poesia contemporanea» n. 2), 1983
 Arkadia: carriere, caratteri, confraternite degli impoeti d’Italia, Bergamo, El Bagatt («Pamphlet» n. 1), 1983
 Manuale di corpo ovvero sentenze di scrittori antichi e moderni, Siena, Quaderni di Barbablù (n. 18), 1983; Milano, Leonardo («Improvvisi» n. 8), 1991
 Introduzione a Giovanni Faldella, A Parigi, Genova, Costa & Nolan, 1983
 Il finito, Bergamo, El Bagatt («Scritture» n. 3), 1984 (con cinque disegni di Michelangelo Pistoletto)

 La notte della cometa. Il romanzo di Dino Campana, Torino, Einaudi, 1984
 Sangue e suolo: viaggio fra gli italiani trasparenti, Torino, Einaudi, 1985
 Fiabe romagnole e emiliane, scelte da Elide Casali e tradotte da Sebastiano Vassalli, Milano: Mondadori («Oscar» n. 792), 1986
 L’alcova elettrica 1913: il futurismo italiano processato per oltraggio al pudore, Torino, Einaudi, 1986; n. ed. con postfazione dell’autore, Milano, Calypso, 2009
 L’oro del mondo, Torino, Einaudi, 1987; nuova edizione con testo inedito, Novara, Interlinea, 2014
 Marradi (con Attilio Lolini), Brescia, L’obliquo, 1988
 Introduzione a Dino Campana, Opere, a cura di Carlo Fini, Milano, TEA, 1989
 Il neoitaliano. Le parole degli anni ottanta, scelte e raccontate da Sebastiano Vassalli, Bologna, Zanichelli, 1989
 La chimera, Torino, Einaudi, 1990; Milano, Mondadori, 1996; Milano, Fratelli Fabbri Editori, 2001; Premio Strega e Premio Campiello
 Belle lettere (con Attilio Lolini), Torino, Einaudi («Saggi brevi» n. 20), 1991
 Leonardo, Siena, «Quaderni di Barbablù», 1991
 Marco e Mattio, Torino, Einaudi, 1992; storia ambientata nella Val di Zoldo
 Il cigno, Torino, Einaudi, 1993
 3012: l’anno del profeta, Torino, Einaudi, 1995
 Cuore di pietra, Torino, Einaudi, 1996
 Traduzione di Charles Perrault, La bella addormentata, Novara, De Agostini, 1996
 La notte del lupo, Milano, Baldini Castoldi Dalai Editore («Romanzi e racconti» n. 109), 1998
 Gli italiani sono gli altri: viaggio (in undici tappe) all’interno del carattere nazionale italiano, Milano, Baldini & Castoldi, «I saggi» n. 111, 1998
 Un infinito numero: Virgilio e Mecenate nel paese dei Rasna, Torino, Einaudi, 1999
 Introduzione a Ernesto Ragazzoni, Buchi nella sabbia e pagine invisibili, Torino, Einaudi, 2000
 Archeologia del presente, Torino, Einaudi, 2001
 Dux: Casanova in Boemia, Torino, Einaudi, 2002
 Il mio Piemonte, Novara, Interlinea, 2002 (con fotografie di Carlo Pessina)
 Stella avvelenata, Torino, Einaudi, 2003
 La Chimera. Storia e fortuna del romanzo di Sebastiano Vassalli, Novara, Interlinea, 2003
 Amore lontano: il romanzo della parola attraverso i secoli, Torino, Einaudi, 2005
 Terra d’acque: Novara, la pianura, il riso, presentazione di Roberto Cicala, Novara, Interlinea, 2005; nuova edeizione con illustrazioni a colori, 2011.
 Postfazione a Attilio Lolini, Notizie dalla necropoli, Torino, Einaudi, 2005
 Introduzione a Dino Campana, Un po' del mio sangue, Milano, Rizzoli, 2005
 La morte di Marx e altri racconti, Torino, Einaudi, 2006
 Il robot di Natale e altri racconti, Novara, Interlinea («Nativitas» n. 45), 2006
 Natale a Marradi. L’ultimo Natale di Dino Campana, Novara, Interlinea («Nativitas» n. 50), 2007
 L’Italiano, Torino, Einaudi, 2007
 Dio, il Diavolo e la Mosca nel grande caldo dei prossimi mille anni, Torino, Einaudi, 2008
 Le due chiese, Torino, Einaudi, 2010
 Un nulla pieno di storie. Ricordi e considerazioni di un viaggiatore nel tempo, con Giovanni Tesio, Novara, Interlinea, 2010
 Comprare il sole, Torino, Einaudi, 2012
 Maestri e no. Dodici incontri tra vita e letteratura, Novara, Interlinea, 2012
 Il supermaschio, da Alfred Jarry, con un testo di André Breton, Novara, Interlinea, 2013
 Terre selvagge, Milano, Rizzoli, 2014
 Il confine. I cento anni del Sudtirolo in Italia, Milano, Rizzoli, 2015

Примечания

Ссылки 
 

Писатели-фантасты Италии
Выпускники Миланского университета
Лауреаты премии Стрега
Авторы исторических романов